Znane postaci noszące nazwisko Zemanek:

 Henryk Józef Zemanek (1872-1936) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Stanisław Adam Zemanek (1896-1940) – major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, zamordowany w Charkowie
 Adam Zemanek (1898-1940) – major artylerii Wojska Polskiego, brat Stanisława, zamordowany w Charkowie
 Adam Leonard Zemanek (1901-1939) – porucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, poległ w bitwie pod Iłżą
 Stanisław Kasper Zemanek (1904-1940) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu
 Zofia Zemanek (1914-1987) –  działaczka komunistyczna, kierownik Wydziału Nauki KC PZPR w latach 1952-1955, posłanka na Sejm PRL I kadencji
 Bogdan Zemanek (ur. 1947) – polski botanik
 Ludek Zemanek – oficer wywiadu radzieckiego